Název Struhařov má více obcí:
 Struhařov (okres Benešov) – obec v okrese Benešov (katastrální území Struhařov u Benešova)
 Struhařov (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ (katastrální území Struhařov u Mnichovic)
 Struhařov (Kamenice) – část obce Kamenice v okrese Praha-východ